Songhai – popolo nel Mali
 Lingue songhai o songhay – gruppo di lingue nilotico-sahariane
 Impero Songhai – impero dell'Africa Occidentale precoloniale
 Songhai – progetto musicale spagnolo